Космовский — фамилия; имеет женскую форму Космовская.
 Космовский, Иван Сергеевич (1895 — 15 июля 1919) — советский партийный деятель, борец за установление советской власти в Чувашии.
 Космовский, Станислав — польский историк.

Космовская 
 Космовская, Барбара (род. 1958) — польская писательница.